Navarino kan syfta på:

 Slaget vid Navarino - ett sjöslag 1827 under grekiska frihetskriget
 Navarino – en bukt och en småstad i distriktet Messenien i södra Grekland, se Pylos
 Navarino, New York
 Navarino, Wisconsin
 Puerto Navarino – en hamn i Cabo de Hornos i  Chile 
 Isla Navarino – en chilensk ö i Eldslandet